Козловцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козловцы — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Козловцы — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Козловцы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Козловцы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.